Долгий путь в лабиринте (роман) — роман А. А. Насибова
 Долгий путь в лабиринте (фильм) — фильм, снятый по мотивам романа